ТЕА — аббревиатура «Транзит Европа  — Азия» — инфраструктурный проектсообщите «Ростелекома»

Страницы значений:Аббревиатуры